La Fédération syndicale étudiante (FSE) est un syndicat étudiant français, créé le 22 mai 2019.

Il se réclame du syndicalisme de lutte et d'un militantisme d'utilité concrète, en opposition au syndicalisme électoraliste.

Création 
Le 18 mai 2019, 86 responsables de l'UNEF, principalement issus de la Tendance Unité et Action syndicale (TUAS), et en partie de la Tendance Majorité nationale (TMN), annoncent leur départ dans une « lettre aux camarades de l'UNEF ». Les scissionnistes reprochent à l'UNEF d'avoir une activité essentiellement « électoraliste » ainsi qu'un fonctionnement « bureaucratique », au détriment des luttes sociales.

Dans l'UNEF, la TUAS avait obtenu 25,4 % des voix lors du 84e congrès en 2017, bien qu'elle conteste la représentativité de ces chiffres par rapport aux effectifs de militants. Les fondateurs de la FSE revendiquent ainsi quitter l'organisation avec « un peu plus de la moitié des militants de l’UNEF », .

Ils annoncent également leur volonté de créer une nouvelle organisation syndicale. Ils ne font pas le choix de rejoindre Solidaires Étudiant-e-s qui, « bien qu’ayant une démarche syndicale s’inscrivant dans les luttes étudiantes », serait « freinée » par son fonctionnement autogestionnaire.

La fondation de la Fédération syndicale étudiante est annoncée le , et est suivie d'un congrès fondateur les 22 et  à Bordeaux, en présence d'une centaine de délégués.

Actions 

Le 8 novembre 2019, un étudiant s'immole par le feu devant le CROUS de Lyon en dénonçant sa situation de précarité et la responsabilité du gouvernement. La semaine suivante, la FSE appelle les étudiants à se mobiliser contre la précarité, et participe aux nombreux rassemblements, blocages d'universités, et manifestations.

Pendant la crise sanitaire du Covid-19 en 2020, la FSE se mobilise afin d'aider activement les étudiants en difficulté du fait du confinement. Le syndicat organise des distributions alimentaires à destination des étudiants ainsi que des recueils de témoignages sur la situation sociale des jeunes en période de confinement. Elle dénonce la mauvaise gestion de la situation par le Gouvernement et les universités en publiant de courtes vidéos d'étudiants expliquant leur situation et leurs craintes quant à la suite de leurs études.

Représentation nationale 
En 2019, la FSE est membre de L'Alternative, organisation étudiante représentative disposant de deux élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Depuis les élections CNESER de juin 2021, elle dispose d'une représentativité en propre, disposant de deux élus nationaux, conjointement avec L'Alternative et Solidaires étudiant-e-s.

Elle revendique également depuis 2019 une représentation au Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), deux élus nationaux de l'UNEF ayant participé à la fondation de la FSE. En 2022, une nouvelle alliance avec L'Alternative et Solidaires étudiant-e-s obtient deux sièges au conseil d'administration du CNOUS.

Détail des résultats électoraux nationaux

Au CNESER

Au sein des œuvres universitaires

Liens externes

Notes et références 

Syndicat étudiant en France
Organisme fondé en 2019